Неорегелията (Neoregelia) е род от ботаническото семейство Бромелиеви (Bromeliaceae, Bromelioideae).
Много от видовете в род Неорегелия преди това са принадлежали на род Регелия, преименуван от Д-р Лейман Б. Смит, който прибавил гръцката дума за нов – „neo“, за да се отличава.

Описание 
В рода се включват около 100 вида растения, предимно епифити. Много малка част от тях са литофити. С бодливите си листа Неорегелията образува розетка с диаметър от 10 до 50-60 см. Цъфти с цветоноси на къси дръжки, които рядко излизат над водата в чашката. Подават се само цветчетата, които са с предимно с бяло-синьо-виолетова окраска.
Известни са около 4000 хибрида с всевъзможни цветове и шарки. Неорегелиите са трудни за определяне като видове поради многобройните хибридни форми. Окраската им се променя в зависимост от възратта на растението, както и по време на цъфтеж.
Корените имат предимно прикрепителна функция. Полива се в розетката.

Фотогалерия

Видове 
 Neoregelia abendrothae L.B. Smith
 Neoregelia amandae W. Weber
 Neoregelia ampullacea (E. Morren) L.B. Smith
 Neoregelia angustibracteolata E. Pereira & Leme
 Neoregelia angustifolia E. Pereira
 Neoregelia atroviridifolia W. Weber & Röth
 Neoregelia azevedoi Leme
 Neoregelia bahiana (Ule) L.B. Smith
 Neoregelia binotii (Antoine) L.B. Smith
 Neoregelia bragarum (E. Pereira & L.B. Smith) Leme
 Neoregelia brevifolia L.B. Smith & Reitz
 Neoregelia brigadeirensis Paula & Leme
 Neoregelia brownii Leme
 Neoregelia burle-marxii R.W. Read
 ssp. meeana R.W. Read
 Neoregelia camorimiana E. Pereira & I.A. Penna
 Neoregelia capixaba E. Pereira & Leme
 Neoregelia carcharodon (Baker) L.B. Smith
 var. atroviolacea Reitz
 Neoregelia carinata Leme
 Neoregelia carolinae (Beer) L.B. Smith
 var. carolinae
 forma tricolor (M.B. Foster) M.B. Foster ex L.B. Smith
 Neoregelia cathcartii C.F. Reed & R.W. Read
 Neoregelia chlorosticta (Baker) L.B. Smith
 Neoregelia coimbrae E. Pereira & Leme
 Neoregelia compacta (Mez) L.B. Smith
 Neoregelia concentrica (Vellozo) L.B. Smith
 Neoregelia coriacea (Antoine) L.B. Smith
 Neoregelia correia-araujoi E. Pereira & I.A. Penna
 Neoregelia crispata Leme
 Neoregelia cruenta (Graham) L.B. Smith
 Neoregelia cyanea (Beer) L.B. Smith
 Neoregelia diversifolia E. Pereira
 Neoregelia doeringiana L.B. Smith
 Neoregelia dungsiana E. Pereira
 Neoregelia eleutheropetala (Ule) L.B. Smith
 var. bicolor L.B. Smith
 Neoregelia eltoniana W. Weber
 Neoregelia farinosa (Ule) L.B. Smith
 Neoregelia fluminensis L.B. Smith
 Neoregelia fosteriana L.B. Smith
 Neoregelia gavionensis Martinelli & Leme
 Neoregelia gigas Leme & L. Kollmann
 Neoregelia guttata Leme
 Neoregelia hoehneana L.B. Smith
 Neoregelia ibitipocensis (Leme) Leme
 Neoregelia indecora (Mez) L.B. Smith
 Neoregelia inexspectata Leme
 Neoregelia johannis (Carrière) L.B. Smith
 Neoregelia johnsoniae H. Luther
 Neoregelia kautskyi E. Pereira
 Neoregelia kerryi Leme
 Neoregelia kuhlmannii L.B. Smith
 Neoregelia lactea H. Luther & Leme
 Neoregelia laevis (Mez) L.B. Smith
 var. laevis
 forma maculata H. Luther
 Neoregelia leprosa L.B. Smith
 Neoregelia leucophoea (Baker) L.B. Smith
 Neoregelia leviana L.B. Smith
 Neoregelia lilliputiana E. Pereira
 Neoregelia lillyae W. Weber
 var. acuminata W. Weber
 Neoregelia longipedicellata Leme
 Neoregelia longisepala E. Pereira & I.A. Penna
 Neoregelia lymaniana R. Braga & Sucre
 Neoregelia macahensis (Ule) L.B. Smith
 Neoregelia macrosepala L.B. Smith
 Neoregelia maculata L.B. Smith
 Neoregelia macwilliamsii L.B. Smith
 Neoregelia magdalenae L.B. Smith & Reitz
 var. teresae L.B. Smith & Reitz
 Neoregelia margaretae L.B. Smith
 Neoregelia marmorata (Baker) L.B. Smith
 Neoregelia martinellii W. Weber
 Neoregelia melanodonta L.B. Smith
 Neoregelia menescalii Leme
 Neoregelia mooreana L.B. Smith
 Neoregelia mucugensis Leme
 Neoregelia myrmecophila (Ule ex G. Karsten & H. Schenk) L.B. Smith
 Neoregelia nevaresii Leme & H. Luther
 Neoregelia nivea Leme
 Neoregelia odorata Leme
 Neoregelia olens (Hooker f.) L.B. Smith
 Neoregelia oligantha L.B. Smith
 Neoregelia pascoaliana L.B. Smith
 Neoregelia pauciflora L.B. Smith
 Neoregelia paulistana E. Pereira
 Neoregelia pendula L.B. Smith
 var. brevifolia L.B. Smith
 Neoregelia pernambucana Leme & J.A. Siqueira
 Neoregelia petropolitana Leme
 Neoregelia pineliana (Lemaire) L.B. Smith
 var. phyllanthidea (Morren) L.B. Smith
 Neoregelia pontualii Leme
 Neoregelia princeps (Baker) L.B. Smith
 var. phyllanthidea (Mez) L.B. Smith
 Neoregelia punctatissima (Ruschi) Ruschi
 Neoregelia richteri W. Weber
 Neoregelia roethii W. Weber
 Neoregelia rosea L.B. Smith
 Neoregelia rubrifolia Ruschi
 Neoregelia rubrovittata Leme
 Neoregelia ruschii Leme & B.R. Silva
 Neoregelia sanguinea Leme
 Neoregelia sapiatibensis E. Pereira & I.A. Penna
 Neoregelia sarmentosa (Regel) L.B. Smith
 Neoregelia schubertii Röth
 Neoregelia seideliana L.B. Smith & Reitz
 Neoregelia silvomontana Leme & J.A. Siqueira
 Neoregelia simulans L.B. Smith
 Neoregelia smithii W. Weber
 Neoregelia spectabilis (T. Moore) L.B. Smith
 Neoregelia stolonifera L.B. Smith
 Neoregelia tarapotoensis Rauh
 Neoregelia tenebrosa Leme
 Neoregelia tigrina (Ruschi) Ruschi
 Neoregelia tristis (Beer) L.B. Smith
 Neoregelia uleana L.B. Smith
 Neoregelia wilsoniana M.B. Foster
 Neoregelia wurdackii L.B. Smith
 Neoregelia zaslawskyi E. Pereira & Leme
 Neoregelia zonata L.B. Smith

Източници 
 BSI Genera Gallery  photos

Бромелиеви